|-
| 193701 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193702 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193703 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193704 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193705 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193706 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193707 - || || 21 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193708 - || || 21 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193709 - || || 23 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193710 - || || 23 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193711 - || || 24 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193712 - || || 26 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 193713 - || || 21 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193714 - || || 27 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 193715 - || || 16 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 193716 - || || 17 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193717 - || || 17 de març de 2001 || Eskridge || Eskridge
|-
| 193718 - || || 18 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193719 - || || 18 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193720 - || || 18 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193721 - || || 18 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193722 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193723 - || || 18 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193724 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193725 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193726 - || || 21 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 193727 - || || 21 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 193728 - || || 24 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193729 - || || 26 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193730 - || || 26 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193731 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193732 - || || 21 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 193733 - || || 24 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 193734 - || || 20 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193735 - || || 20 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193736 - || || 25 de març de 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 193737 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193738 - || || 18 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193739 - || || 20 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 193740 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193741 - || || 26 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 193742 - || || 27 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193743 - || || 24 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193744 - || || 24 d'abril de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193745 - || || 17 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193746 - || || 15 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193747 - || || 15 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193748 - || || 15 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193749 - || 2001 KG || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193750 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193751 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193752 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193753 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193754 - || || 22 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193755 - || || 23 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193756 - || || 21 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193757 - || || 17 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 193758 - || || 23 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193759 - || || 24 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193760 - || || 25 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 193761 - || || 25 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 193762 - || || 26 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193763 - || || 15 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193764 - || || 15 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193765 - || 2001 MQ || 17 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193766 - || || 18 de juny de 2001 || Wise || Wise
|-
| 193767 - || || 23 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193768 - || || 27 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193769 - || || 27 de juny de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193770 - || 2001 NK || 9 de juliol de 2001 || Needville || Needville
|-
| 193771 - || || 12 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193772 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193773 - || 2001 OX || 17 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193774 - || || 17 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193775 - || || 17 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193776 - || || 18 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193777 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193778 - || || 22 de juliol de 2001 || Jonathan B. Postel || V. Pozzoli
|-
| 193779 - || || 17 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193780 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193781 - || || 18 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193782 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193783 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193784 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193785 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193786 - || || 16 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193787 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193788 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193789 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193790 - || || 21 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193791 - || || 21 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193792 - || || 26 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193793 - || || 27 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193794 - || || 29 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193795 - || || 25 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193796 - || || 30 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193797 - || || 29 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193798 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193799 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193800 - || || 12 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
|}

3